Сергей Шестериков:
 Шестериков, Сергей Александрович (1930—2005) — учёный-механик, член-корреспондент РАН (с 2000).
 Шестериков, Сергей Владимирович (род. 1967) — советский и российский хоккеист.
 Шестериков, Сергей Петрович (1903—1941) — советский литературовед, библиограф.